Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl uruguayský tenista Pablo Cuevas, který trofej obhájil.

Vítězem dvouhry se stal opět třetí nasazený Cuevas, jenž ve finále zdolal španělského hráče Pabla Carreña Bustu po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po Rio Open připsal v rozmezí dvou týdnů druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2016
ATP World Tour 2016